Ayi jezik možeoznačavati:
Ayi (sepički jezik), jedan od sepičkih jezika skupine tama u Papui Novoj Gvineji.
Ayi (tibetsko-burmanski jezik), tibetsko-burmanski jezik jezik u Kini.